Ало — французская фамилия и ряд топонимов.

Топонимы 
 Ало () — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Ало — высокогорное озеро во Франции, в провинции Верхние Альпы.
 Ало () — административный округ заморской общины Франции на территории островов Уоллис и Футуна.

Фамилия 
Ало () — французская династия художников и архитекторов.

Её представители, в хронологическом порядке:
 Ало, Жозеф (ок. 1712—1782) — французский художник, родоначальник всех последующих. Проживал в Лотреке.
 Ало, Пьер Жозеф (ок. 1756 — ?) — французский художник, сын (?) предыдущего. Уроженец Лотрека, проживал в Бордо.
 Ало, Жан-Пьер (:fr:Jean-Pierre Alaux dit Ozou; 1783—1858) — французский художник, сын предыдущего.
 Ало, Жан (по прозвищу Ромен; 1786—1854) — крупный французский художник, младший брат предыдущего, друг Энгра, глава Французской академии в Риме.
 Ало, Фани (:fr:Fanny Alaux; урождённая Леже; в первом браке Пальер; 1797—1880) — французская художница, жена Жана Ало, вдова его друга, художника Леона Пальера.
 Ало, Жан Поль (:fr:Jean-Paul Alaux dit Gentil; по прозвищу Жантиль; 1788—1858) — французский гравер и литограф, младший брат Жана Ало и Жан-Пьера Ало.
 Ало, Гюстав (:fr:Gustave Alaux (architecte); 1816—1882) — французский архитектор, сын предыдущего.
 Ало, Алина (:fr:Aline Alaux; 1813—1856) — французская художница, сестра предыдущего, дочь Жана Поля Ало.

Другие представители семьи:
 Ало, Франсуа (:fr:François Alaux; 1878—1952) — французский художник.
 Ало, Гюстав (:fr:Gustave Alaux; 1887—1965) — французский художник.
 Ало, Жан Поль (:fr:Jean-Paul Alaux; 1876—1955) — французский архитектор, писатель, акварелист.
 Ало, Жан-Пьер (:fr:Jean-Pierre Alaux; 1925—2020) — французский художник и литограф.
 Ало, София (род. 1952) — французская художница и гравер, дочь Жана-Пьера Ало.

Не входят в династию Ало:
 Ало, Жан-Пьер (:fr:Jean-Pierre Alaux (écrivain); род. 1955) — французский писатель.
 Ало, Сильвиана (:fr:Sylviane Alaux; род. 1945) — депутат Национального собрания Франции в 2012—2017 годах, социалистка.

См. также 
 Алло (значения)